Název Ondřejovice má více sídel:
 Ondřejovice (Zlaté Hory), část města Zlaté Hory v okrese Jeseník
 Ondřejovice (Janovice nad Úhlavou), část obce Janovice nad Úhlavou v okrese Klatovy